Pichling heißen folgende geographischen Objekte:
 Pichling bei Köflach, Stadtteil von Köflach, Steiermark
 Pichling (Linz), Stadtteil und Katastralgemeinde von Linz, Oberösterreich
 Pichling (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Pichling bei Mooskirchen, Katastralgemeinde in Söding-Sankt Johann, Steiermark
 Pichling (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Pichling (Gemeinde Weißkirchen), Ortschaft von Weißkirchen in Steiermark, Steiermark
 Pichling bei Stainz, Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Stainz, Steiermark